Василий Шамшин:
 Шамшин, Василий Александрович (1926—2009) — советский государственный деятель, министр связи СССР.
 Шамшин, Василий Иванович — профессиональный революционер, большевик, борец за установление Советской власти в Сибири. Сын Ивана Дмитриевича Шамшина.